El término Sergio Corona puede referirse:

 a Sergio Corona, actor nacido en México en 1928;
 a Sergio Corona, actor nacido en Argentina en 1933.